Ne – symbol pierwiastka neon
 Ne – siglum Księgi Nehemiasza
 Ne – miejscowość we Włoszech
 NE – skrót od ang. North-East, oznacza kierunek północny wschód
 NE – kod ISO 3166-2 stanu Nebraska w USA
 NE – kod ISO 3166-1 Nigru
 
 .ne – domena internetowa przypisana do Nigru
 n.e. – skrót od oznaczenia „naszej ery”
 New Executable – format plików wykonywalnych EXE
 NE – kanton Neuchâtel w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)